Pissarello, località nel comune di Bereguardo, fu distrutta dal Ticino,
Pissarello, località fra gli odierni comuni di Belgioioso e di Spessa, fu distrutta dal Po.